O Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (CESFI) é um dos centros que compõem a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Localizado em Balneário Camboriú, é vinculado ao Campus V da Universidade (Vale do Itajaí), que também é integrado pelo Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI), sediado em Ibirama.

Histórico 
O Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí foi criado em 20 de Maio de 2010, através do Decreto 3.276/2010, assinado pelo então Governador do Estado de Santa Catarina, Leonel Pavan, em concorrido ato realizado na sede provisória da UDESC em Balneário Camboriú, situada á época na rua 3020.

A criação do CESFI representou a consagração da luta da sociedade de Balneário Camboriú e região, que através do Movup liderou a realização de um abaixo-assinado que arrecadou mais de 12 mil assinaturas solicitando a implantação de um curso superior público e gratuito na região da Amfri. O pleito inicial tornou-se realidade com a instalação do curso de Administração Pública, em 2 de Agosto de 2004, através de convênio firmado entre a reitoria da UDESC e a Prefeitura de Balneário Camboriú.

A partir de então a reivindicação pela criação de um Centro de Educação Superior autônomo financeiramente e academicamente ganhou maior amplitude pela mobilização do corpo discente, principalmente após a fundação do Centro Acadêmico de Administração Pública (CAAP), que em suas sucessivas gestões aglutinou o apoio maciço da comunidade acadêmica, traçando como principal meta a articulação permanente entre sociedade civil, reitoria da UDESC e Governo do Estado, que viesse principalmente a culminar com a transformação da extensão universitária em um Campus.

Implantação 
Além da criação do CESFI, em 2010 o Governo do Estado também aumentou o percentual do repasse líquido do orçamento estadual para a UDESC, de 2,05 para 2,10%, o que viabilizou o pleno funcionamento do 12º Centro de Educação Superior da Universidade dos Catarinenses. Já a Prefeitura de Balneário Camboriú efetivou a doação de área de terra localizada na Avenida Lourival Cesário Pereira – Bairro Nova Esperança, com mais de 6 mil m², para viabilizar a construção da sede própria. No âmbito da Universidade, foi aprovado o vocacionamento do novo Campus, apresentado ao CONSUNI por Comissão designada pelo então Reitor Sebastião Iberes Lopes Melo.

No segundo semestre de 2011 o Centro iniciou suas atividades, ofertando o curso de Engenharia de Petróleo, que em seu primeiro vestibular já foi o curso mais concorrido do vestibular da UDESC. Já em Dezembro de 2013 o Conselho Universitário aprovou o processo que cria o curso de Administração Pública no período noturno, com foco em governança pública. O segundo curso do CESFI passou a ser ofertado a partir do vestibular de inverno - 2014/2.

Ligações externas 
 
 
 
 

Instituições de ensino superior de Santa Catarina
Fundações em Santa Catarina em 2010